

Openbaar vervoerlijnen

Trein
 Spoorlijn 25 (België)
 Spoorlijn 25N (België)

Tram
 Tramlijn 25 (Amsterdam)
 Tramlijn 25 (Brussel)
 Tramlijn 25 (Rotterdam)

Bus
 Buslijn 25 (Haaglanden)

Overig
 Lijn 25 (televisieprogramma), een Nederlands televisieprogramma van de NOS